Antsahavaribe – comune del distretto di Sambava, Madagascar
 Antsahavaribe – comune del distretto di Vohemar, Madagascar